Matt Christie (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2000 avec les Panthers de Pickering dans l'OPJHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Panthers de Pickering || OPJHL ||49 ||21 ||49 ||70 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Raiders de Wexford || OPJHL ||41 ||33 ||39 ||72 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Tigers d'Aurora || OPJHL ||40 ||21 ||30 ||51 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Redhawks de Miami || NCAA ||41 ||21 ||14 ||35 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Redhawks de Miami || NCAA ||33 ||15 ||21 ||36 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Redhawks de Miami || NCAA ||39 ||7 ||17 ||24 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Redhawks de Miami || NCAA ||37 ||8 ||17 ||25 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Pirates de Portland || LAH ||5 ||2 ||0 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Lynx d'Augusta || ECHL ||53 ||11 ||30 ||41 ||28 ||5 ||0 ||6 ||6 ||2
|-
|2007-2008 || Pirates de Portland || LAH ||18 ||4 ||5 ||9 ||2 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2

Notes et références 

Naissance en février 1985
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Lynx d'Augusta
Attaquant de hockey sur glace